Voor het begrip lichtsterkte van optische systemen zie Lichtsterkte (fotografie)
 Voor de sterkte van een lichtbron zie Lichtsterkte (fotometrie)
 Voor een overzicht van de belangrijkste fotometrische grootheden en hun eenheden zie het overzichtsartikel Lichtgrootheden en -eenheden
Lichtopbrengst van lampen
Lumen, de eenheid voor lichtstroom
Lichtstroom, uitgestraalde hoeveelheid licht per tijdseenheid, gecorrigeerd voor de spectrale gevoeligheid van het menselijk oog
Lux, een natuurkundige eenheid voor verlichtingssterkte
Verlichtingssterkte, invallende lichtstroom per oppervlakte-eenheid